Austra – isola della Norvegia
Austra – gruppo musicale canadese
Haustra – affossamenti presenti fra due pliche mucose trasversali del colon